План де ла Салуд има више значења:

 План де ла Салуд (Алваро Обрегон), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 План де ла Салуд (Индапарапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику